2 miejscowości w Polsce: 
 Galew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Dobrzyca 
 Galew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew